Bangor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bangor Township (Iowa)
 Bangor Township (Bay County, Michigan)
 Bangor Township (Van Buren County, Michigan)
 Bangor Township (Minnesota)
 Bangor Township (South Dakota)